en astronomie, Vul (de Vulpecula, « petit renard » en latin) est l'abréviation désignant la constellation du Petit Renard

 dans le domaine automobile, VUL est un acronyme pour « Véhicule utilitaire léger » (de PTAC inférieur à )